Trichodochium är ett släkte av svampar. Trichodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichodochium